Black Angels peut désigner :

Musique 
 Black Angels une œuvre du compositeur américain George Crumb
 Black Angels un album du Kronos Quartet
 The Black Angels un groupe de rock psychédélique américain

Voir aussi